«Случай из следственной практики» — советский художественный фильм, криминальная драма Леонида Аграновича, вышедшая в 1968 году.

История 
По воспоминаниям Аграновича, в фильме показан «действительный случай из практики моего друга и соавтора А. Л. Шпеера», который был следователем и всю жизнь проработал в московской прокуратуре. При этом коллегам Шпеера «не понравился намек на то, что служба их бывает не всегда такой стерильной и правой, какой мы изображаем её в кино, в песнях, в стихах и прозе. Злющие глаза коллеги прямо говорили: эх, не попал ты, сукин сын, к нам в своё время, поглядел бы я, как ты б у меня запел».

Роль Короткова Агранович предлагал Владимиру Высоцкому, однако тот отказался, сославшись на занятость. Высоцкий, в свою очередь, предложил Аграновичу использовать в фильме Нину Шацкую, которая пробовалась на одну из ролей, но в итоге не была утверждена.

Сюжет 

Вор Валентин Макарцев, отсиживающий срок в колонии, неожиданно пишет признание в совершении убийства девять лет назад, в 1959 году. Он называет нескольких свидетелей убийства из числа своих товарищей по дворовой компании тех лет. Дело поручают следователю прокуратуры Ольге Сухаревой, и она направляет повестки предполагаемым свидетелям и распоряжается этапировать Макарцева для разбирательства. Дело об убийстве в 1959 году не заводилось, труп не был обнаружен, поэтому единственное свидетельство о произошедшем преступлении — это слова Макарцева.

В отличие от Макарцева, его бывшие приятели стали «полезными членами общества» и воспринимают повестку из прокуратуры с неудовольствием. Коротков работает в закрытом НИИ и собирается защищать диссертацию, у него проблемы с женой и дело идёт к разводу. Фомин — начальник отдела снабжения. Оба они на вопросы Сухаревой отвечают неохотно и не подтверждают факт убийства и своё присутствие при нём. Когда Макарцева доставляют в город, Сухарева в разговоре с ним предполагает, что он выдумал это убийство.

Тем временем двое других свидетелей ведут себя иначе: хирургическая сестра Трошина сразу признаёт, что одного из дворовой компании, мелкого карманника Баржу́, убили. Об убийстве рассказывает и радист авиалайнера Кличко. Как выясняется, вся компания промышляла карманными кражами, однако Баржа, которому сначала передавали украденные деньги на хранение, стал присваивать часть себе, в результате чего его решили проучить.

Поняв, что преступление действительно имело место, Сухарева вызывает Короткова, а затем и Фомина на очную ставку с Макарцевым. Каждый из них, не желая иметь неприятности, утверждает, что не имел отношения к произошедшему девять лет назад, и Макарцев не перечит им. Дома у Короткова происходит объяснение с женой, которая называет его убийцей, и он кончает с собой, в предсмертной записке обвинив в своей смерти Сухареву.

По другому делу к Сухаревой случайно заходит инженер Барашков, который оказывается тем самым «убитым» Баржой — как оказалось, Макарцев сильно ранил его ножом (который ему бросил Коротков), но после долгого лечения он поправился. Однако Трошина и Кличко признались в соучастии в покушении на убийство, и теперь по закону должны быть вызваны в суд. Коллега Сухаревой предлагает ей не давать ход делу, потому что эти люди уже изменились и не должны отвечать за грехи молодости. Однако Сухарева намерена поступить по закону. Фильм заканчивается её словами: «Воздаю по заслугам согласно закона. Так или нет?».

В ролях 
 Любовь Земляникина — Ольга Фёдоровна Сухарева
 Алексей Ковалёв — Валентин Макарцев
 Нина Русланова — Тоня Трушина (Хруля)
 Всеволод Шиловский — Яков Фомич
 Роман Вильдан — Юрий Коротков (Нос)
 Эмилия Кулик — Неля Короткова
 Геннадий Кочкожаров — Эдгар Кличко (Шкилет)
 Игорь Старков — Барашков (Баржа́) 
 Владимир Заманский — Семён Сухарев
 Иван Соловьёв — Александр Вага, следователь
 Борис Зайденберг — командир авиалайнера 
 Виктор Бурхарт — Галахов 
 Степан Крылов — Лобов
 Генрих Осташевский — следователь, коллега Лобова
 Сергей Простяков — профессор Аношин
 Валентина Сперантова — мать Макарцева
 Вера Кулакова — мать Тони
 Виктор Шульгин — милиционер 
 Майя Булгакова — эпизод
 Юрий Величко — эпизод

Примечания

См. также 
 Соучастники (фильм, 1983)  — фильм на сходный сюжет по сценарию Александра Шпеера

Ссылки 

 Информация о фильме на сайте ТВ Культура
 Информация о фильме на сайте РусКино

Фильмы СССР 1968 года
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы на русском языке
Фильмы-драмы СССР